Емчук () — украинская фамилия. Известные носители:

 Емчук, Игорь Федорович (1930—2008) — советский гребец.
 Емчук, Елена (род. 1970) — украинская журналистка.